Xinxing – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Xinxing – powiat w Chinach, w prowincji Guangdong, w prefekturze miejskiej Yunfu
 Xinxing – dzielnica miasta Kaohsiung na Tajwanie